Підлу́жний — українське прізвище. Відомі носії:

 Підлужний Андрій Борисович — український співак, композитор, музикант, телеведучий, продюсер, лідер гурту «Нічлава» та колишній учасник гурту Скрябін.
 Підлужний Валерій Васильович — український та радянський легкоатлет, стрибун у довжину.

Українські прізвища